Шубин може бити:

 Шубин (град), град у Пољској ()
 Шубин (Сребреница), насељено мјесто у општини Сребреница, Република Српска, БиХ
 Шубин (презиме), често презиме у Русији